Ernst Kunz ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kunz (Komponist) (1891–1980), Schweizer Komponist und Dirigent 
 Ernst Kunz (Unternehmer) (1910–2005), Schweizer Transportunternehmer
 Ernst Kunz (Mathematiker) (1933–2021), deutscher Mathematiker
 Ernst-Adolf Kunz (1923–1981), deutscher Schriftsteller und Presseagent
 Ernst W. Kunz (1912–1985), deutscher Künstler